Herborn – città del circondario Lahn-Dill-Kreis (Assia)
 Herborn – comune del circondario rurale di Birkenfeld (Renania-Palatinato)